Tenisový turnaj ATP Kremlin Cup 2008 se konal ve dnech 4. - 12. října v Moskvě v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 1 049 000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Kremlin Cup
 Kremlin Cup 2008 - ženy

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Kremlin Cup

ATP Tour 2008